Résultats détaillés de l’édition 2006 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 16 au .

Faits marquants 
En raison de blessures, Andre Agassi, Rafael Nadal et le tenant du titre Marat Safin manquent ce tournoi du Grand Chelem.

Chez les dames, le tournoi est marqué par le retour de Martina Hingis, éliminée en quart de finale par la  mondiale Kim Clijsters. La Suissesse joue son premier tournoi du Grand Chelem depuis l'US Open 2002 où elle avait atteint les huitièmes de finale. Après ce tournoi, elle avait mis un terme à sa carrière, pour la reprendre en 2006.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

2006
Australie
Australie
Tennis en Australie en 2006
Tennis en janvier 2006